Климчак Іван (псевдо: «Лисий», «Павлюк») (1915—1944 або 1945) — військовий діяч, хорунжий УПА.
 Климчак Богдан Степанович (нар.22 липня 1937, с. Себечів — 21 червня 2018, м. Львів) — український письменник, довголітній політв'язень радянських концтаборів.